Червоненська Руда — річка в Україні, у Чуднівському районі Житомирської області. Права притока Тетерівки (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 5,4 км.

Розташування 
Бере початок на заході від Богданівки. Тече переважно на північний захід і в Галіївці впадає у річку Тетерівку, праву притоку Тетерева.

Примітки

Посилання 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Чуднівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці